Rabbia ist der Name von:
 Michele Rabbia (* 1965), italienischer Jazzschlagzeuger

La Rabbia steht für:
 La Rabbia, italienischer Dokumentarfilm von Pier Paolo Pasolini aus dem Jahr 1963